Эвримах — один из персонажей «Одиссеи», cын Полиба, жених Пенелопы.
 (9818) Эвримах — типичный троянский астероид Юпитера, движущийся в точке Лагранжа L4, в 60° впереди планеты.